

Algemeen 
 Home (toets), een toets op een computertoetsenbord
 Homepage, een hoofdpagina van een website, verkorte benaming is home
 @Home, een voormalig aanbieder van televisie, internet en telefonie

Muziek 
 Home (Amerikaanse band), een popband uit de Verenigde Staten
 Home (Britse band), een rockgroep uit Engeland
 Home (musical), een Nederlandse musical
Albums
 Home (album van Home), een album uit 1972 van het Britse Home
 Home (The Cats), album uit 1973 van The Cats
 Home: A Live Concert Recording with the Atlanta Symphony Youth Orchestra (Collective Soul), livealbum uit 2006 van Collective Soul
 Home (Won Ton Ton), een album uit 1989 van de Belgische popgroep Won Ton Ton
 Home (Simply Red), een album uit 2003 van de Britse band Simply Red
 Home (Magenta), 2006
 Home (The Gathering), een album uit 2006 van de Nederlandse band The Gathering
 Home (August Burns Red album), 2010
 Home (Chris de Burgh), een album uit 2012 van de Britse zanger Chris de Burgh
 Home (Rudimental), een album uit 2013 van de Britse band Rudimental
 Home (Sylvan), een album uit 2015 van de Duitse band Sylvan
 Home (soundtrack), een soundtrackalbum van de gelijknamige animatiefilm uit 2015
Singles
 Home (nummer van Simply Red), een nummer uit 2004 van Simply Red
 Home (Michael Bublé), een single uit 2005 van de Canadese zanger Michael Bublé
 Home (Simple Minds), een single uit 2005 van de Schotse band Simple Minds
 Home (Daughtry), een nummer uit 2007 van Daughtry
 Home (Edward Sharpe and the Magnetic Zeros), een single uit 2010 van Edward Sharpe and the Magnetic Zeros
 Home (Phillip Phillips), een single uit 2012 van de Amerikaanse zanger Phillip Phillips
 Home (Dotan), een single uit 2014 van de Nederlandse zanger Dotan
 Home (Krystl), een nummer uit 2014 van Krystl
 Home (Basshunter), een single uit 2019 van Basshunter
 Home (Martin Garrix), een nummer van Martin Garrix met Bonn uit 2019

Televisie/film 
 Home (aflevering) van Boardwalk Empire
 Home (documentaire), een documentaire uit 2009 over de Aarde
 Home (televisieserie), een Britse comedyserie
 Home (Glee), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie Glee
 Home (Star Trek), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie Star Trek: Enterprise
 Home (Supernatural), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie Supernatural
 Home (ER), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie ER
 Home, de alternatieve titel van de horrorfilm At the Devil's Door uit 2014
 Home (2003), een Amerikaanse film uit 2003 van Nancy Deren
 Home (2015), een Amerikaanse animatiefilm uit 2015 van Tim Johnson
 Home (2016), een Belgische film uit 2016 van Fien Troch
 Home (Amerikaanse film uit 2016), Amerikaanse film uit 2016

Achternaam 
 Everard Home (1756-1832), Brits bioloog
 Daniel Dunglas Home (1833-1886), Schots spiritistisch medium
 Alec Douglas-Home (1903-1995), Brits politicus

Noten: de achternaam is uitgesproken in de Engelstalige wereld als Hjoem.

Zie ook 
 Eindhoven Museum, voorheen bekend als Historisch Openluchtmuseum Eindhoven (HOME), een archeologisch openluchtmuseum in de Nederlandse stad Eindhoven
 Hume (doorverwijspagina)

Schotse achternaam